Пиједрас Каргадас има више значења:

 Пиједрас Каргадас (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Каргадас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику